Dizy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Dizy-le-Gros, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Dizy, Marne, kommun i departementet Marne,

Schweiz 

 Dizy, Vaud, ort och kommun,